O Campeonato Nacional Futsal Feminino de 2016/2017 foi a 4ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol,  É disputada por 16 equipas, em duas fases. A Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 1º Título.

Apuramento Campeão

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Norte

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Sul

Calendário

1ª Fase Zona Norte

Calendário

1ª Fase Zona Sul

Calendário

Referências
http://resultados.fpf.pt/Competition/Details?competitionId=15270&seasonId=96

Campeonato Nacional Português de Futsal Feminino
Futsal de 2016 em Portugal
Futsal de 2017 em Portugal